TDS ist die Abkürzung für:

 thermische Desorptionsspektroskopie, siehe Temperatur-programmierte Desorption
 TeX Directory Structure, eine Vorgabe für die Verzeichnisstruktur von TeX- bzw. LaTeX-Distributionen
 Tabular Data Stream, ein Protokoll das u. a. zur Kommunikation mit einem Microsoft-SQL-Server verwendet wird. Ursprünglich von Sybase entwickelt.
 TDS-Wert (Abkürzung für die englische Bezeichnung Total dissolved solids) gibt die Summe der gelösten Salze im Wasser an. Die gebräuchliche Einheit ist mg/l (Milligramm pro Liter).
 der TDS-Büroturm Neckarsulm in Neckarsulm
 die Fujitsu TDS in Neckarsulm
 das TDS Aarau – Höhere Fachschule Theologie, Diakonie, Soziales, eine unabhängige evangelische Fachhochschule in der Schweiz 
 der Tag der Sachsen, das größte Volksfest in Sachsen
 das Testicular Dysgenesis Syndrome, durch Umwelteinflüsse verursachte Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit beim Mann.
 verschiedene Dieselmodelle von BMW, siehe BMW M51 und BMW M41
 Total-Diet-Studie
 Tour de Suisse, eine traditionelle und die größte Radrundfahrt in der Schweiz
 Tour de Ski, ein Etappenrennen im Skilanglauf

TDS